Erotica (auch Erotika, Singular Erotikon) bezeichnet:

 Erotische Kunst
 Erotische Literatur
 Erotica (1961), einen Spielfilm des Regisseurs Russ Meyer aus dem Jahr 1961
 Erotica (1962), einen italienisch-deutschen Episodenfilm aus dem Jahr 1962
 Erotica (Album), ein Studioalbum der Pop-Sängerin Madonna aus dem Jahr 1992
 Erotica (Lied), ein Lied der Pop-Sängerin Madonna von dem gleichnamigen Album

Siehe auch:
 Erotikon